В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Николас ():
* округ Николас — штат Западная Виргиния.
 округ Николас — штат Кентукки.